Geus ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Geus (* 1937), deutscher Biologie- und Medizinhistoriker
 Elena Geus (* 1964), deutsche Journalistin und Redakteurin
 Jacques Geus (1920–1991), belgischer Radrennfahrer
 Klaus Geus (* 1962), deutscher Althistoriker
 Theodor Geus (* 1938), deutscher Journalist

GEUS steht für die Geologische Forschungsanstalt für Dänemark und Grönland

Siehe auch:
 Geuss
 Gois
 Geusfeld